Rywalizacja w wadze do 58 kg kobiet w podnoszeniu ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000 odbyła się 18 września 2000 roku w hali Sydney Convention and Exhibition Centre. W rywalizacji wystartowało 17 zawodniczek z 16 krajów. Był to debiut tej konkurencji w programie olimpijskim. Pierwszą w historii mistrzynią olimpijską w tej kategorii wagowej została Meksykanka Soraya Jiménez, srebrny medal wywalczyła Ri Song-hui z Korei Północnej, a trzecie miejsce zajęła Khassaraporn Suta z Tajlandii.

Wyniki

Bibliografia 
 
 
 
 
 
 
 

Podnoszenie ciężarów na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2000